Bledo blanco puede referirse a:

 el nombre común de la planta Amaranthus albus; o
 el nombre común de la planta Amaranthus spinosus.